Candoli ist der Familienname folgender Personen:
 Conte Candoli (1927–2001), amerikanischer Jazztrompeter
 Pete Candoli (1923–2008), amerikanischer Jazztrompeter